Bhuvaneka Bahu, rei de Ruhunu vers 1215-1220
 Bhuvaneka Bahu I, rei de Dambadeniya, 1271-1283
 Bhuvaneka Bahu II, rei de Kurunagala, 1310-1325/1326
 Bhuvaneka Bahu III, rei de Kurunagala, 1325/1326
 Bhuvaneka Bahu IV, rei de Gampola, 1344/1345-1353/1354
 Bhuvaneka Bahu V, rei de Gampola, 1372/1373-1391/1392
 Bhuvaneka Bahu VI (Sapumal Kumara), rei de Kotte, 1472-1480
 Bhuvaneka Bahu VII, rei de Kotte, 1521-1551